

Carriera
Figlio di un rivenditore di moto di Budapest, Marsovszky iniziò a correre giovanissimo, ottenendo la sua prima licenza di pilota a soli quattordici anni. Sino al 1956 corse in Ungheria e in altri paesi dell'Europa orientale con una Csepel 125, dapprima preparata dal padre e poi fornitagli direttamente dalla Casa magiara.

In seguito alla rivoluzione ungherese del 1956, Marsovszky fuggì dal suo Paese insieme alla fidanzata (e futura moglie) trovando riparo dapprima in Austria e infine in Svizzera, nazione della quale prese successivamente la cittadinanza e nella quale trovò impiego come meccanico. Nel 1960 riprese a correre in moto, gareggiando con una Norton Manx di seconda mano da lui stesso preparata. Con la stessa moto, l'anno successivo ottenne i suoi primi punti nel Motomondiale (4º al GP di Francia della 500).

Nel 1963 la Norton fu sostituita da una Matchless G50, con la quale ottenne il titolo di campione elvetico della mezzo litro. Ad essa Marsovszky affiancò una Bultaco TSS per le gare della 250.

"Jules", come veniva soprannominato, corse con Matchless e Bultaco sino al 1968, distinguendosi come uno dei migliori piloti privati del Mondiale. Nel 1969, infatti, passò ad una Yamaha TD 250 e ad una LinTo 500, ottenendo con la bicilindrica varesina il suo miglior piazzamento nel Mondiale (2º, a oltre 60 punti di distacco da Giacomo Agostini).

Il 1971 vide Marsovszky ottenere la sua prima vittoria, al GP delle Nazioni della 250: nella successiva gara della 500, però, fu vittima di un serio incidente, i cui postumi gli impedirono di ottenere risultati significativi nella stagione successiva. Marsovszky corse sino al 1975, riuscendo ad ottenere punti solo nel 1973.

Lasciate le corse si dedicò all'attività di tassista a Ginevra, dove risiedeva. È morto nel 2004.

Risultati nel motomondiale

Classe 125

Classe 250

Classe 350

Classe 500

Note

Collegamenti esterni
 

Piloti della classe 125
Piloti della classe 250
Piloti della classe 350
Piloti della classe 500